В состав Тернопольской области Украины входят 18 городов.

Примечания 

Тернопольская область